Lincoln Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Lincoln Municipal Airport (Kalifornien)
 Lincoln Municipal Airport (Kansas)
 Lincoln Municipal Airport (Maine)
 Lincoln Municipal Airport (Missouri)
 Lincoln Municipal Airport (Nebraska)